Muttahida Qaumi Movement, partit polític del Pakistan
 mqm també és el codi ISO 639-3 del marquesà del sud, llengua austronèsia parlada a les illes Marqueses